Ernest C. Warde – regista e attore inglese
 Frederick Warde – attore teatrale e attore cinematografico britannico
 George Warde – generale irlandese
 Harlan Warde – attore statunitense